Назив Словенска плажа може се односити на:

 Словенска плажа - главна плажа у Будви, дуга око 1600 м
 Словенска плажа (хотел) - хотелски комплекс у непосредној близини Словенске плаже у Будви